Lacin kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Laçın (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Latjyn,

Turkiet 

 Laçin, distriktshuvudort, Çorum, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar